Метинген може бити:

 Метинген (Северна Рајна-Вестфалија), општина у округу Штајнфурт, у њемачкој покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Метинген (Бајерн), општина у округу Донау-Рис, у њемачкој покрајини Баварска.